Броньо́ваний мобі́льний блок-пост — пересувна конструкція, призначена для розміщення поста охорони з метою захисту при збройному нападі та ведення вогню у відповідь

Кількість людей, які можуть знаходиться в кабіні, безпосередньо залежить від її розміру, проте, навіть кабіна, яка розрахована на два робочих місця в разі небезпеки може захистити до п'яти осіб.

Переваги подібної конструкції — її висока мобільність: кабіну можна транспортувати в кузові звичайного ЗІЛа в нерозбірному вигляді.

На практиці під блокпостом обладнується бомбосховище, доступ до якого забезпечується через люк у підлозі. У разі блокування основного люку, можливо скористатися боковим люком сховища — відкрити його, і, за допомогою саперної лопатки, відкопатися на поверхню. Для підтримки заданого рівня комфортності та ергономічності застосовуються сучасні ефективні теплоізоляційні матеріали.

Конструктивний опис БМБП 
 стіни із бронесталі з протиосколковим підбоєм
 тепло- та звукоізоляція
 гумова гідроізоляція та утеплення підлоги
 кулетривкі багатошарові стекла власного виробництва "НВО «Практика» із полікарбонатною протиосколковою плівкою з внутрішньої сторони
 спеціальні рамки вікон, що дають можливість швидкої заміни скла
 світломаскуючі шторки на вікнах
 меблі (стол, стільці, шафа для одягу)
 припливно-витяжна вентиляція
 система витяжки порохових газів
 система обігріву
 електросистема з автономним генератором
 внутрішнє освітлення із декількома режимами освітленості
 зовнішні прожектори направленої дії
 сирена із гучномовцем
 система радіозв'язку
 бійниці для ведення вогню у відповідь
 кулеметний модуль дистанційного керування на даху
 люк для екстреної евакуації
 бомбосховище
 захист від блискавки
 монтажні скоби на даху
 бетонні фундаментні плити для вирівнювання
 антикумулятивні ґратки

Захист від 
 автомат АК-74 (куля 5,45 мм, набій 7Н10)
 автомат АКМ (куля БЗ, 7,62 мм)
 гвинтівка СВД (куля Б-32, 7,62 мм)

Див. також 
 Динамічний захист
 Активний захист
 Броня

Військові технології
Бронетехніка